La saison 2007-08 est la trente-neuvième saison du KAC de Kénitra en première division.

Sponsoring 
 Sponsor principal : Koutoubia, entreprise agroalimentaire marocaine ; contrat signé en septembre 2007 pour une durée de 2 ans et d'une valeur de 500.000 DH/an.
 Deuxième sponsor : Super Cérame entreprise de Céramique du (Groupe Ynna).

Effectif

Équipe-type de la saison

Maillots de la saison

Mercato - Été 2007

Arrivées 
 🇲🇦Abderrahim Aberbache du CODM de Meknès
 🇲🇦Azzedine Aissam du Rachad Bernoussi
 🇲🇦Omar Azmani du Youssoufia Berrechid
 🇲🇦Salah Fehmi du Mouloudia d'Oujda
 🇲🇦Khalid Haidane du Hilal de Nador
 🇲🇦Reda Jebrouni du Sadaqat Meknès
 🇲🇦Adil Stiri  du Sadaqat Meknès
 🇲🇦Zouhir Laaroubi du Youssoufia de Rabat
 🇲🇦Adnane Touiza de l'Union de Sidi Kacem
 🇧🇷Alex de Franca de La Paz FC
 🇲🇦Mohamed Zaaboul de SS Pennarossa
 🇲🇦 Rachid Reggadi de Fath Union Sport de Rabat

Départs 
 Tarik Merzouk vers les FAR de Rabat
 Issam Ooudiz vers l'Union de Touarga
  Nabil Aouzane
  Abderazzak El Youssfi
  Jamal-Eddine Rouass

Mercato - Hiver 2008

Arrivées 
  Ibrahima Baldé du Youssoufia de Rabat
  Abdelhak Mazini du Mouloudia d'Oujda
  Rabie Boukhal de la Jeunesse d'El Massira
  Amine Sadki de la Renaissance Tiflet
  Youness Habil des FAR de Rabat (prêt)
  Farid Benhanoun du FUS de Rabat
  Omar El Amri du CODM de Meknès

Départs 
  Khalid Haidane vers l'Ittihad Tanger
  Imad Stairi vers le Najah Meknès (prêt)
  Mohcine Kouairi vers l'Union Fkih Ben Salah (prêt)
  Yassine Akermouche vers le Raja de Beni Mellal (prêt)

GNF 1

Buteurs

Coupe du Trône

Matches

Buteurs

Effectif des juniors (2007/2008) 
Gardiens
El Adama
Mounir Taghiya
Brahim Gassab

Défenseurs
Youssef Ziyate 
Fouad Gharbaoui 
Houssam Ghazi (C) 
Ayoub Bourhim 
Zouhair Awrik 
Nabil Agbani
Mohamed Bouabid
Yassine Alami 
Said Alami El Ouali 
Youssef Chlikh 
Mounim Mousahil

Milieux
Badr Benmhamed (International junior) 
Nabil Saadan
Mehdi Haddadi 
Amine Hadrouj 
Zakaria Ahmar 
Mostafa Chrifi
Rachid Rital 
Abdelilah Settah 
Hicham Khiraoui
Hamza Chahbar

Attaquants
Bilal Biat (International junior) 
Abdelah Agjim
Youssef Rwijeh 
Mustafa Hrouza

Staff technique
 Youssef Belkour (Entraineur)
 Mohamed Talil (Entraineur des gardiens)
 Abdellilah (Soigneur)
 Youssef Fahmi (Directeur Technique)

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club

Kenitra
Saison du KAC de Kénitra
Kenitra